A viskó, William Paul Young 2007-ben kiadott regénye
 A viskó, 2017-ben bemutatott amerikai film, rendezte Stuart Hazeldine